Mountain Springs es el nombre de dos áreas no incorporadas de Estados Unidos:

 Mountain Springs (Arkansas);
 Mountain Springs (Nevada).